Oʻzbekiston PFL (2012) – 21. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Uzbekistanie. W rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Beniaminkiem była drużyna Lokomotiv Taszkent. Tytuł zdobyła drużyna Paxtakor Taszkent. Tytuł króla strzelców zdobył Anvar Berdiyev, który w barwach klubu Neftchi Fergana strzelił 19 goli.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 

 Oʻzbekiston PFL

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Uzbekistanie
2012 w piłce nożnej
2012 w Uzbekistanie